Nicolas Mayer (ur. 6 października 1990 w Saint-Étienne) – francuski skoczek narciarski, reprezentant klubu CS Courchevel. Uczestnik mistrzostw świata juniorów (2007–2010) oraz mistrzostw świata seniorów (2011). Medalista mistrzostw kraju.

W marcu 2005 zadebiutował w Alpen Cupie, zajmując lokaty w siódmej dziesiątce w Pragelato. 16 lipca 2007 w Garmisch-Partenkirchen po raz pierwszy wystartował w FIS Cupie, kończąc zawody na 18. pozycji. Następnie zadebiutował w Letnim Pucharze Kontynentalnym, zajmując 48. i 63. pozycję w zawodach w Oberstdorfie. 21 stycznia 2007 zajął 4. miejsce w konkursie Alpen Cupu w Courchevel. 7 lutego 2007 w Klingenthal po raz pierwszy wystartował w kwalifikacjach do zawodów Pucharze Świata, nie uzyskując awansu do konkursu głównego. W marcu 2007 wziął udział w mistrzostwach świata juniorów – zajął 26. miejsce indywidualnie oraz 7. w rywalizacji drużynowej.

30 listopada 2007 zadebiutował w konkursie drużynowym Pucharu Świata, w którym zajął razem z reprezentacją Francji 10. lokatę. Następnego dnia zadebiutował w konkursie indywidualnym, plasując się na 48. miejscu. W lutym 2008 po raz drugi w karierze wystartował mistrzostwach świata juniorów, zajmując 38. miejsce indywidualnie oraz. 12. drużynowo. 

26 lipca 2008 zajął 11. lokatę w konkursie drużynowym Letniego Grand Prix w Hinterzarten. 14 grudnia 2008 zdobył pierwszy w karierze punkt PŚ, za zajęcie 30. pozycji w Pragelato. Na Mistrzostwach Świata Juniorów 2009 zajął 35. (indywidualnie) oraz 13. (drużynowo) miejsce.  

W styczniu 2010 w swoim ostatnim starcie na mistrzostwach świata juniorów – zajął 30. miejsce indywidualnie oraz 12. w konkursie drużynowym. W marcu 2010 zajął 5. i 4. lokatę w konkursach FIS Cupu w Courchevel. 

Wystartował na Mistrzostwach Świata Seniorów 2011 w Oslo, kończąc zawody na 46. (skocznia normalna) i 48. (skocznia duża) pozycji. 19 marca 2011 zajął z reprezetacją 8. lokatę w konkursie drużynowym PŚ. W zawodach tych ustanowił swój rekord życiowy – 183,0 m

13 maja 2015 ogłosił zakończenie kariery sportowej.

Mistrzostwa świata

Indywidualnie

Starty N. Mayera na mistrzostwach świata – szczegółowo

Mistrzostwa świata juniorów 
 Indywidualnie
 2007  Tarvisio/ Planica – 26. miejsce
 2008  Zakopane – 38. miejsce
 2009  Štrbské Pleso – 35. miejsce
 2010  Hinterzarten – 30. miejsce
 Drużynowo
 2007  Tarvisio/ Planica – 7. miejsce
 2008  Zakopane – 12. miejsce
 2009  Štrbské Pleso – 13. miejsce

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cupu

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Francuscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1990
Ludzie urodzeni w Saint-Étienne